Ел Дивино Маестро има више значења:

 Ел Дивино Маестро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дивино Маестро (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику